Por Eschenbach pode estar à procura de:
 Eschenbach - um município na região administrativa de Estugarda, estado de Baden-Württemberg, na Alemanha;
 Eschenbach - um município na região administrativa Oberpfalz, estado da Baviera, na Alemanha;
 Eschenbach - uma comuna no cantão de São Galo, na Suíça.
 Eschenbach - uma comuna no cantão de Lucerna, na Suíça.
Wolfram von Eschenbach - um poeta alemão da Idade Média.

Desambiguação